Калистово:

 Калистово — деревня в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
 Калистово — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Калистово — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Калистово — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Калистово — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Калистово — деревня в Калининском районе Тверской области, Верхневолжское сельское поселение.
 Калистово — деревня в Калининском районе Тверской области, Тургиновское сельское поселение.
 Калистово — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Калистово — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Калистово — деревня в Ростовском районе Ярославской области.

 Калистово — железнодорожная платформа Московско-Курского отделения (Ярославское направление) Московской железной дороги.

См. также 
 Калистов